Бауэри:

 Бауэри — название улицы и прилегающего к ней района в Нью-Йорке.
 Бауэри — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии BMT Nassau Street Line.